787 steht für:
 das Jahr 787
 Boeing 787, Passagierflugzeug
 Porsche 787, Rennsportwagen